Riu Beissug: un riu del territori de Krasnodar a Rússia
 Beissug (Ólguinskaia): una població del territori de Krasnodar i l'stanitsa d'Ólguinskaia
 Beissug (Vísselki): una població amb les stanitses d'Aleksandronévskaia i Novodonétskaia.